Евгений Фёдорович Казанцев (13 февраля 1951 — 25 июня 2003) — бас-гитарист, выступавший в советских ВИА и рок-группах. По образованию дирижёр-хоровик.

Биография 
С 1972 по 1974 год работал в ансамбле «Весёлые ребята», в котором пел и играл на бас-гитаре.

В 1981 году стал одним из участников оригинального состава группы «Карнавал», но из-за материальных трудностей вынужден был вернуться в «Весёлые ребята».

В феврале 1994 года у Казанцева был обнаружен туберкулёз, от которого он умер 25 июня 2003 года.

Участие в коллективах 
1966—1967 — ансамбль «Современники» Донецкой филармонии 
1968, 1970 — «Новый электрон» 
1972—1974 — «Весёлые ребята» 
1975—1978 — «Голубые гитары» 
1978 — 1979 — «Самоцветы» 
1979 — 1981 — «Карнавал» 
1981 — 1982 — «Весёлые ребята» 
1982 — аккомпанирующий состав Иосифа Кобзона 
1982—1984 — «Рецитал» 
1984 — «Карнавал» 
1985 — аккомпанирующий состав Владимира Кузьмина 
1986 — аккомпанирующий состав Алексея Романова 
1987—1990 — СВ 
1990 — 1991 — трио Романов-Казанцев-Китаев 
1993—1996 — «Звуки Му», «Мамонов и Алексей»

1997 - "Умка и Броневичок" в студии MMS

Примечания

Ссылки 
 ensembles.ru
 Памяти Евгения Казанцева

Музыканты группы «Карнавал»
Умершие от туберкулёза
Музыканты группы «Звуки Му»
Музыканты группы «СВ»
Музыканты ВИА «Весёлые ребята»
Музыканты ВИА «Самоцветы»